Чемерис — фамилия.

Известные носители 
 Чемерис, Валентин Лукич (1936—2016) — украинский писатель.
 Чемерис, Владимир Владимирович (род. 1962) — украинский правозащитник.
 Чемерис, Николай Анатольевич — украинский поэт.
 Чемерис, Ольга Семёновна (1925—1950) — сотрудница Службы безопасности ОУН(б), с 1948 по 1949 годы — агент НКВД СССР под псевдонимом «Преданная».
 Чемерис, Роза Басировна (род. 1978) — депутат Государственной думы РФ VIII созыва от партии «Новые люди».